dwerghoutkevers
 knotshoutkevers
 spinthoutkevers